Фортуна ліга 2022—2023 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини.

Учасники та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2023
Словаччина
Словаччина
2022 у словацькому спорті
2023 у словацькому спорті